Tetrapteron är ett släkte av dunörtsväxter. Tetrapteron ingår i familjen dunörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dunörtsväxter
Tetrapteron